Nos enfants chéris peut désigner :
 Le film Nos enfants chéris, sorti en 2003,
 La série télévisée, dérivée du film.